Goblet ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Goblet d’Alviella (1790–1873), belgischer General und Staatsmann
 Dominique Goblet (* 1967), belgische Schriftstellerin und Illustratorin
 Eugène Goblet d’Alviella (1846–1925), belgischer Politiker, Rechtsanwalt und Professor für Geschichte
 Félix Goblet d’Alviella (1884–1957), belgischer Fechter, Rechtsanwalt, Sportfunktionär und Journalist
 Marc Goblet (1957–2021), belgischer Politiker
 René Goblet (1828–1905), französischer Politiker